Nazarenos puede referirse a:

 Los nazarenos, secta judía del siglo I que dio origen al cristianismo.

 Los nasoreanos, antiguo grupo religioso gnóstico que aún existe.

 Los cristianos de Santo Tomás, descendientes de los seguidores del apóstol Tomás, a quien la tradición atribuye haber llevado el cristianismo a la India.

 Los nazarenos (arte), un grupo minoritario artístico del  que se fundó en 1807 en Viena, el cual en gran medida se inspiró en la pintura italiana inmediatamente previa al Renacimiento.

 Los nazarenos o natzratim, un grupo religioso moderno que practica el judaísmo mesiánico.

 Los nazarenos, que procesionan delante de los pasos, durante la Semana Santa de algunas ciudades españolas.

 Los nazarenos, un conjunto de parodistas del carnaval uruguayo.

 Gentilicio de los nacidos en Dos Hermanas (Sevilla) (España).

 Un término usado en botánica para referirse a:
 El nombre común de la planta Acanthus mollis.
 El nombre común de la planta Muscari comosum.
 El nombre común de la planta '''''Muscari neglectum.